Reprezentacja Czech w unihokeju kobiet – drużyna reprezentująca Czechy w rozgrywkach międzynarodowych w unihokeju kobiet.

Historia 
Reprezentacja ta pod względem dorobku medalowego na MŚ jest na piątym miejscu i posiada brązowy medal zdobyty na MŚ w 2011 r..

Udział w imprezach międzynarodowych

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata

Kwalifikacje do MŚ

Zobacz też 
 Reprezentacja Czech w unihokeju mężczyzn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Czeskiej Federacji Unihokeja

Czech
Unihokej
Unihokej w Czechach